Niemcy:
 Obrigheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Obrigheim (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Inne:
 Obrigheim – zamek